Джулиус Ребек-младший (, урождённый Дьюла Ребек, ; родился 11 апреля 1944 года) — американский химик венгерского происхождения, специалист в области молекулярной самосборки.

Ребек родился в 1944 году в венгерском Берегсасе (теперь Берегово Украина).

C 1945 по 1949 год жил в Австрии, а в 1949 году он эмигрировал с семьёй в США и поселился в Канзасе.

Ребек получил степень бакалавра искусств в области химии Канзасского Университета, а диплом магистра диплом и степень доктора философии в области органической химии в Массачусетском технологическом институте в 1970 году. Основной тематикой Ребека в это время была химия пептидов.

В период с 1970 по 1976 год Ребек работал профессором в Калифорнийском университете, где разработал трехфазный тест для активных интермедиатов.

В 1976 году он перешел в университет Питтсбурга, где открыл щелеподобные структуры, служащие для решения проблем молекулярного распознавания.

В 1989 году он вернулся в МИТ, где открыл синтетические самовоспроизводящиеся молекулы.

В июле 1996 года его научно-исследовательская группа перешла в Исследовательский институт Скриппса, а Ребек стал директором Института химической биологии.

В настоящее время продолжает работать над проблемами молекулярного распознавания и самоорганизующихся систем.

Ребек является членом Национальной академии наук США.

Публикации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт в Исследовательском институте Скриппса
 Персональная страница

Иммигрировавшие в США из Австрии
Стипендиаты Гуггенхайма
Члены Национальной академии наук США
Награждённые медалью Прелога
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Школы наук Массачусетского технологического института